El Torneig de Bad Gastein 2014, oficialment conegut com a Nürnberger Gastein Ladies 2014, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International tournaments de la WTA. La 8a edició del torneig es va celebrar entre el 5 i el 13 de juliol de 2014 a Bad Gastein, Àustria.

La tennista alemanya Andrea Petkovic va guanyar el segon títol de l'any i també el segon a Bad Gastein (2009), quan va guanyar el primer títol de la seva carrera.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 

 Quadre individual femení 
 Quadre dobles femenins 

2014
WTA Tour 2014